Niemcy:
 Haste – dzielnica Osnabrücku
 Haste – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg